Хи́роми Оси́ма (; 6 января 1980 года, Токио, Япония) — японская  и . Была Playmate мужского журнала «Playboy» в июне 2004 года.

Биография 
Хироми Осима родилась 6 января 1980 года в Токио, Япония. В 2003 году во время отпуска во Флориде, США, она была замечена фотографом журнала «Playboy» и приглашена на съёмки. Так началась её карьера фотомодели. В 2011 году она участвовала в рекламной кампании «Virgin America».

Хироми Осима живёт в Лос-Анджелесе, где сейчас работает в качестве профессионального фото-стилиста и является одним из членов танцевальной труппы «The Playmate Dancers». Труппа состоит полностью из бывших Playmates.

Осима появилась в музыкальных клипах Нелли «Shake Ya Tailfeather» и Бейонсе и Леди Гага для сингла «Telephone». Она также появилась в нескольких эпизодах реалити-шоу «The Girls Next Door» на канале «E!». В 2008 году исполнила роль самой себя в кинофильме «Мальчикам это нравится», а в 2009 в фильме «Ведьмина гора». Осима также появлялась в комедийных сериалах «Сообщество» и «Дела с идиотами».

Появления в календарях Playboy:
 Playboy’s 2005 Playmate Calendar — Август 2005
 Playboy’s 2006 Playmate Calendar — Июль 2006

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Официальный аккаунт Хироми Осима в Instagram 

Эротические фотомодели Японии
Киноактрисы США